Als hertog van Brunswijk worden gewoonlijk aangeduid:

Lodewijk Ernst van Brunswijk-Lüneburg-Bevern: de hertog van Brunswijk en Lüneburg was tussen 1759 en 1784 voogd en raadgever van stadhouder Willem V
Karel Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbüttel: de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel joeg in 1787 de patriotten schrik aan door met een Pruisisch leger de Republiek te bezetten. Hij was vervolgens in de napoleontische oorlogen actief.

Zie vorstendom Brunswijk-Wolfenbüttel en hertogdom Brunswijk voor andere Brunswijkse hertogen.

Zie ook
 Lijst van hertogen van Brunswijk